Tremor (grupa muzyczna)
 drżenie
 Wstrząsy (ang. Tremors) – film